Kirweiler ist der deutsche Name folgender französischer Gemeinden:

 Kirrwiller, Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Kirviller, Gemeinde im Département Moselle

Siehe auch:
 Kirrweiler